

Anni
 1100 d.C. – (MC in numeri romani) è un anno bisestile dell'XI secolo
 1100 a.C. – anno
 Anni 1100 – decennio che comprende gli anni tra il 1100 e il 1109 d.C.
 Anni 1100 a.C. – decennio Avanti Cristo

Matematica
 1100 (numero) – numero naturale

Telecomunicazioni
 Nokia 1100 – Telefono cellulare della Nokia commercializzato a partire dal 2003

Trasporti
 1100 – automobile prodotta dalla FIAT dal 1939 al 1969
 1100 Sport – moto sportiva prodotta dalla Moto Guzzi tra il 1994 e il 2000